Altemeier ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Altemeier (1886–1968), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 William A. Altemeier (1910–1983), US-amerikanischer Mediziner